Goddard puede referirse a:

 Drew Goddard, guionista y productor de televisión estadounidense.
 Jean-Luc Godard, un director de cine.
 H.N. Goddard, micólogo.
 Paulette Goddard, actriz estadounidense de cine mudo.
 Robert Hutchings Goddard, científico y pionero de la cohetería estadounidense.
 el Goddard 1, el primer cohete propulsado por combustible líquido, lanzado por Robert H. Goddard.
 Centro de vuelo espacial Goddard, un laboratorio de investigación de la NASA.
 Henry H. Goddard, psicólogo estadounidense.